Mahomed ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Henry Horatio Akbar Mahomed (1849–1884), britischer Physiologe 
 Ismail Mahomed (1931–2000), südafrikanischer Jurist, Richter am Verfassungsgericht der Republik Südafrika
 Sake Dean Mahomed (1759–1851), bengalischer Reisender, Autor und Therapeut
 Signor Mahomed, englische Ehren-Bezeichnung für Ludwig Maximilian Mehmet von Königstreu (um 1660–1726), osmanischer „Beutetürke“, Kammerdiener von George I., dem Kurfürsten von Hannover und König von Großbritannien 

Siehe auch:
 Mahomet
 Mohammed
 Mohammed (Name)